Греция на Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме была представлена 23 атлетами, выступавшими в соревнованиях по боксу, вольной и греко-римской борьбе, фехтованию и лёгкой атлетике. В соревнованиях среди женщин греческие спортсменки не участвовали. Представители страны призёрами ни в одном из видов программы не становились. Самым молодым атлетом в команде стал спринтер Ренос Франгудис (19 лет 153 дня), самым возрастным — Георгиос Захаропулос (30 лет 216 дней).

Результаты соревнований

Бокс 

 Спортсменов — 2

Борьба 

Спортсменов — 3
Вольная борьба

Греко-римская борьба

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 14

Фехтование 

Спортсменов — 5

Примечания

Ссылки 
 Олимпийские игры 1928 на сайте МОК

1920-е годы в Греции
Страны на летних Олимпийских играх 1928 года